Kamensk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kamensk (Burjatien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Burjatien

 Kamensk (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Kamensk (Irkutsk), Siedlung in der Oblast Irkutsk
 Kamensk (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Kamensk (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Kamensk bezeichnet:
 Kamensk (Krater), ein Einschlagkrater in Russland

Siehe auch:
 Kamensk-Schachtinski
 Kamensk-Uralski
 Kamenski (Begriffsklärungsseite)
 Kamenskoje (Begriffsklärungsseite)